Jitter steht für:
 Jitter, zeitliche Schwankungen bei der Übertragung von Digitalsignalen
 In den Sprachwissenschaften die Mikrovariation der Grundfrequenz einer Stimme
 Eine Software für Videobearbeitung und 3D-Grafik, siehe Max/MSP
 Just-in-time-Compiler

Siehe auch: